Soczewki – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie janowskim
 Soczewki – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim
 Soczewki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim